Ariano puede referirse a:
 Ariano Irpino, municipio en la región de Campania, provincia de Avellino, Italia
 Ariano nel Polesine, municipio en la región de Véneto, provincia de Rovigo, Italia